Загорка може да се отнася за:
 Загорка, българска бира;
 Загорка, езеро-парк в Стара Загора;
 Загорка, хотел-ресторант в Стара Загора;